Gérard Drolon est un directeur artistique français. Originaire de l'ouest du département de l'Orne (61), il est plus exactement natif de Saint-Roch-sur-Égrenne dans le pays de Domfront. Il suit les cours à l'Ecole des Beaux-Arts du Mans (1973-1976) pour s'orienter vers le monde automobile ; puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris.

Filmographie

comme Directeur artistique
 1994 : Léon de Luc Besson (Art Decorator [France])
 1995 : L'Amour conjugal de Benoît Barbier 
 1997 : Le Pari de Didier Bourdon et Bernard Campan 
 1998 : Madeline de Daisy von Scherler Mayer (Art Director)
 2001 : Le Vieux qui lisait des romans d'amour de Rolf de Heer
 2004 : Thinning the Herd de Rie Rasmussen
 2006 : Arthur et les Minimoys de Luc Besson
 2006 : Bandidas de Joachim Rønning et Espen Sandberg (Production Designer Assistant)
 2008 : L'Ennemi public n°1 de Jean-François Richet  (1st Assistant Art Director)
 2008 : L'Instinct de mort de Jean-François Richet (1st Assistant Art Director)
 2011 : Rien à déclarer de Dany Boon
 2011 : RIF de Franck Mancuso (Art Director)
 2013 : Jappeloup de Christian Duguay
 2016 : Les Visiteurs : La Révolution de Jean-Marie Poiré
 2019 : Eiffel de Martin Bourboulon (reproduction d'une partie

Autres fonctions

Lien externe
 
 (fr) Gérard Drolon (interview) La Manche Libre - David Keraudren
 (en) Gérard Drolon sur BFI
 (fr) Gérard Drolon sur IMDB (IMDB)

Notes et références 

Directeur artistique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)